Законът за обществения ред може да се отнася за:

Великобритания 
 Закон за обществения ред (1936)
 Закон за обществения ред (1963)
 Закон за обществения ред (1986)

Британски закони